{{DISPLAYTITLE:H2O (группа)}}

Н2О — американская панк-рок-группа, была сформирована в Нью-Йорке в 1995 году.

Дискография

Альбомы 
 1996 — «H2O»
 1997 — «Thicker Than Water»
 1999 — «F.T.T.W.»
 2001 — «Go»
 2008 — «Nothing to Prove»
 2011 — «Don’t Forget Your Roots»
 2015 — «Use Your Voice»

EP 
 2000 — «This Is The East Coast…! Not LA ! (совместно с Dropkick Murphys)»
 2000 — «Live EP (H2O)»
 2002 — «All We Want»
 2011 — «California»
 2011 — «New York City»

7" 
 1994 — «94-95 Four Song Demo»
 1995 — «Seveninch»
 1996 — «Can’t Get Off The Phone»
 1998 — «Everready»
 1998 — «H2O/CHH split (double 7»)"
 1999 — «Old School Recess»
 2001 — «It Was a Good Day/I Want More»
 2008 — «Still the Same Fellas»

Сборники 
 The World Still Won’t Listen (1996) «Heaven Knows I Am Miserable Now»
 Show & Tell (A Stormy Remembrance of TV Themes) (1997) «Cops (TV Show Theme)»
 Anti Racist Action Benefit CD (1997) «Nazi Punks #### Off!»
 Creepy Crawl Live (1997) «5 Year Plan (Live) — Here Today, Gone Tomorrow (Live)»
 Punk-O-Rama Vol. 2.1 (1997) «Family Tree»
 Punk-O-Rama Vol. 3 (1998) «Everready»
 Punk-O-Rama Vol. 4, Straight Outta The Pit (1999) «Faster than the world»
 Fight The World, Not Each Other — A Tribute To 7 Seconds (1999) «Not Just Boys Fun»
 Short Music For Short People (1999) «Mr. Brett, Please Put Down Your Gun»
 A Compilation of Warped Music II by Side One Dummy (1999) «Old Skool Recess»
 Punk-O-Rama Vol. 5 (2000) «Guilty By Association»
 World Warped, Vol.3: Live (2000) «Faster Than The World (Live)»
 Punk Uprisings Vol. 2 (2000) «Universal Language (Live)»
 Rebirth of the Loud (2000) «It Was a Good Day»
 Warped Tour 2001 Tour Compilation (2001) «Unwind»
 Punk Rock Jukebox (2002) «Friend (alternate take)»
 New Found Glory «Sticks and Stones» Bonus CD (2002) «Static» (позже вышло как «Mitts» на Nothing To Prove (2008))
 Dive into Disney (2002) «It’s A Small World»
 Live At Continental Best of NYC Vol. 1 (2005) "Liberate (Continental Best of NYC Vol I.)
 Punk Rock is Your Friend: Kung Fu Records Sampler No. 6 (2005) «Guilty By Association (Live)»
 Scream For Help! (2006) «Family Tree»

Видео 
 1999 — «Shooting Vegetarians»

DVD 
 2005 — «One Life One Chance»

Состав 
 Тоби Морс — вокал
 Расти Пистачио — гитара, вокал
 Адам Блэк — бас-гитара
 Тодд Фрэнд — ударные

Бывшие участники 
 Эрик Райс — бас-гитара
 Макс Кэпшоу — ударные
 Тодд Морс — гитара, вокал

Источники 

 
 An interview with Toby Morse from H2O and OneLifeOneChance.com

Рок-группы США
Панк-рок-группы США
Панк-рок-группы
Группы хардкора
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка